HMS Duke of Wellington ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 HMS Duke of Wellington (1852)
 HMS Duke of Wellington (1935), Landungsschiff im Zweiten Weltkrieg